Babia hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Babia, comarca de la provincia de León (España);
 Babia (Polonia), localidad de la parte centrooccidental de Polonia;
 Babia Góra (Montaña de las Brujas), montaña situada en la frontera entre Polonia y Eslovaquia;
 Babia Góra (Podlaquia), localidad situada al nordeste de Polonia, cerca de su frontera con Bielorrusia;
 Babia (Congo), localidad de la República Democrática del Congo;

Zoología
 Babia (género), género de insectos crisomélidos;